Municipio de Guthrie puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Guthrie (condado de Izard, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Izard.
 Municipio de Guthrie (condado de White, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de White.
 Municipio de Guthrie (Indiana), un municipio ubicado en el condado de Lawrence.
 Municipio de Guthrie (Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Hubbard.
 Municipio de Guthrie (Misuri), un municipio ubicado en el condado de Callaway.